Ормессон () — французская топоним и фамилия. Известные носители:

  (1877—1957) — французский дипломат.
 Д’Ормессон, Владимир (1888—1973) — французский дипломат, журналист и писатель.
 Д’Ормессон, Жан (1925—2017) — французский писатель, философ и дипломат.